Hagiografies:
 Sant Cebrià de Cartago (regió de Cartago, ~200 - Cartago, 258), bisbe de Cartago, Pare i Doctor de l'Església i sant màrtir durant la persecució de Valerià
 Sant Cebrià de Tarragona, bisbe de Tarragona al segle VII
 Toponímia:
 Sant Cebrià dels Alls, parròquia al municipi de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura (Baix Empordà)
 Sant Cebrià de Fuirosos, església a Sant Celoni
 Sant Cebrià de Lledó, poble de masies disseminades al mig del massís de les Gavarres
 Sant Cebrià de la Móra, edifici religiós al municipi de Tagamanent (Vallès Oriental) 
 Sant Cebrià de Palautordera, edifici religiós al municipi de Sant Esteve de Palautordera (Vallès Oriental) 
 Sant Cebrià de Rosselló, municipi del Rosselló, a la Catalunya del Nord
 Sant Cebrià de Salàs, església romànica al sud-oest de la vila de Salàs de Pallars (Pallars Jussà) 
 Sant Cebrià de Torroella, edifici religiós al municipi de Torroella de Fluvià (Alt Empordà) 
 Sant Cebrià de Vallalta, municipi de la comarca del Maresme
 Sant Cebrià de Sant Aniol de Finestres, ermita a la Garrotxa
 Sant Cebrià de Valldoreix,
 Sant Cebrià de la Móra,
 Sant Cebrià de Vilafant, 
 Sant Cebrià de Cabanyes, 
 Sant Cebrià de Torroella,
 Ermita de Sant Cebrià i Santa Justina, ermita a Montbau, Barcelona
 Parròquia de Sant Cebrià (La Teixonera), església a la Teixonera, Barcelona